Alisa Bosconovitch (en japonés: アリサ・ボスコノビッチ) (en ruso: Алиса Босконович) es un
Personaje Androide Rusa Ficticia de la saga de videojuegos Tekken. Hace su primera aparición en el juego Tekken 6, ejerciendo de co-protagonista junto al personaje de Lars Alexandersson, y regresa al Tekken 7 como personaje clave en la Saga Mishima

Alisa fue una creación del Doctor Bosconovitch, un científico experto en cíbertecnología que trabajaba para la Mishima Zaibatsu. Recreada para tener una apariencia de 17 a 18 años, goza además de diversos instrumentos, como unas sierras eléctricas que salen de sus muñecas, unas alas propulsadas en la espalda y en los gemelos que le otorgan la capacidad de volar.

Diseño 

Su primer equipo se compone de zapatos blancos, medias negras, un vestido morado y rosa que termina en una falda, guantes blancos que cubren sus manos y largos guantes púrpura que cubren la mayor parte de sus brazos, también tiene dos flores incrustadas en el pelo a su lado derecho. Su segundo conjunto se compone de zapatos rojos, calcetines blancos, un vestido jumper rojo con dos franjas, una de oro y otra blanca, en la parte inferior, una de manga corta debajo de la blusa blanca, y pulseras blancas alrededor de sus manos.

Su estilo de lucha parece incorporar la danza en algunas de sus movimientos, similar al estilo de lucha de Lili. Katsuhiro Harada, creador y productor de Tekken, la describe como «un robot creado en la imagen de la hija del Dr. Bosconovitch». Se indica que puede poseer datos de sentimientos humanos, por lo que se aprecia en sus diarios del Modo Campaña de Tekken 6.

Alisa es una persona muy bondadosa, habla de una manera amable y es sensible a los sentimientos de los demás. También posee valores familiares, así, como lo demuestra cuando le dice a Lars a no apuntar una pistola a su padre Heihachi. Ella no quería pelear y herir a sus enemigos. Obviamente, ella es muy inteligente, a menudo hablando en términos técnicos. En algunas situaciones, cuando la gente llama Alisa un robot, ella lo niega e insiste en que ella es un ser humano. Cuando ella estaba al mando de Jin, que no reconoce Lars, ella realiza sus órdenes a pleno rendimiento, y lleva a cabo las habilidades mortales. A pesar de que esto podría haber sido causado porque en un momento en el comando, Jin le dice Alisa para desactivar el modo seguro y luego reiniciar el sistema. Esto podría ser la razón por Alisa no respondería Lars súplicas de no luchar contra ella. Al final de la batalla, Lars sale ganador y Alisa muere. Cuando Jin Kazama la menosprecia debido a que ésta no pudo cumplir su propósito que era protegerlo, Lars entra en cólera, pues al parecer estaba enamorado de ella.

Tras la batalla contra Jin, Lars la lleva a los laboratorios de Lee Chaolan prometiendo que le devolvería a la vida, cosa que consigue un tiempo después. Alisa desaparece poco después de activarse, pero recuerda los buenos momentos que paso junto con Lars.

Historia

Tekken 6

En lo más profundo de un bosque, unos soldados de las Fuerzas Tekken, liderados por Lars Alexandersson, asaltan unos laboratorios, encontrando una extraña cápsula donde dentro duerme una joven: Alisa Bosconovitch. Se produce una refriega entre los hombres de Lars y soldados de la Corporación G. Una explosión devasta el lugar y elimina a la mayoría de los hombres que se hallaban dentro, exceptuando a Lars, que no parece acordarse de nada de lo sucedido. En ese momento, la cápsula se abre y Alisa se despierta, revelándole a Lars su nombre y su origen; Alisa es un robot ginoide creada por el Dr. Bosconovitch, y ella se hallaba esperándole.

Lars y Alisa viajan juntos, y Lars comienza a recuperar gradualmente la memoria. El comportamiento de Alisa sigue resultándole extraño a Lars. Wang Jinrei le dice a Lars que quizá pueda ser peligrosa. Tras visitar a Heihachi Mishima, Lars recupera la memoria, revelándose que Lars es hijo ilegítimo de Heihachi y líder de las fuerzas rebeldes de las Fuerzas Tekken. Por el camino se topan también con Lee Chaolan, hijo adoptivo de Heihachi, quien les solicita ayuda contra la Corporación G y su líder, Kazuya Mishima. También identifica a Alisa como una «extraordinaria creación», lo que Alisa no entiende del todo.

Tras llegar a la base de la Mishima Zaibatsu, Lars y Alisa confrontan a Jin Kazama. Éste ordena a Alisa que reinicie, lo que resulta en que Alisa ataque a Lars de improviso. Jin revela que Alisa fue diseñada para protegerle y servirle, y que ha estado al tanto de todos sus movimientos gracias a ella. Lars se ve obligado a derrotarla, y Alisa tiene que marcharse volando.

Alisa reaparece en el templo de Azazel, cuando Jin la convoca para que se vuelva a enfrentar a Lars. Alisa y Lars vuelven a combatir, y Alisa es de nuevo derrotada. Alisa cae al suelo inmóvil, y parece recuperar su antiguo «yo» por unos momentos; afirma que no quería enfrentarse a él, pero que no podía desobedecer a Jin. Confiesa que ojalá sus viajes hubieran durado un poco más, y cuando intentaba agarrarle la mano, se desconecta. Jin, que observó todo con pasividad, insulta a Alisa por su ineficacia a la hora de protegerle, lo que causa la furia de Lars; Jin ironiza sobre el hecho de que Lars se halla enamorado de un «robot».

Tras la batalla en el templo, Lars lleva el cuerpo inerte de Alisa junto a Lee Chaolan, pidiéndole que restaure sus funciones, lo que Lee promete que hará.

Tekken 7

Un androide creado por el Dr. Bosconovitch como guardaespaldas de Jin Kazama. Su diseño en sí está inspirado en la propia hija perdida de Bosconovitch. Sus capacidades de lucha son extremadamente altas. Puede realizar ataques con gran movilidad utilizando propulsores y misiles montados en el brazo.

Al despertar, Alisa se vuelve muy hostil con Lee y pelea con él. Después de ser derrotada, Alisa recuerda de repente quién es Lee, pero pregunta por qué está en Violet Systems y qué ha sucedido. Con la ayuda de la tecnología de Violet Systems, Alisa recupera sus recuerdos y desea volver a ver a Lars. De repente, son atacados por Tekken Force . Juntos, Alisa y Lee envían a los soldados y escapan.

Al llegar a otra de las instalaciones de Lee, Alisa se reencuentra felizmente con Lars, saltando sobre él y expresando su deseo de volver a verlo. Después de encontrar a Jin en coma, Alisa detecta el acercamiento de la Fuerza Tekken. Alisa ayuda a Lars a contener a los soldados antes de que él le ordene proteger a Jin. Sin embargo, Alisa es detenida por Nina Williams , quien la detiene el tiempo suficiente para capturar a Jin. Pero, para alivio de Alisa y Lars, Lee está pilotando el helicóptero que lleva a Jin. Mientras Lee destruye las instalaciones de forma remota, Alisa se apresura a volar con Lars.

Después de la muerte de Heihachi , se ve a Alisa con Lars y Lee en los tejados de una ciudad destruida, indicando que varias naciones se enfrentan a la invasión de Kazuya. Luego ven como Jin se prepara para encontrar y matar a su padre.

Curiosidades 

 Alisa posee semejanzas a personajes de otros videojuegos o animes; Penny Polendina, de la serie RWBY; Elphelt Valentine, de la serie Guilty Gear Xrd; Alice Gehabich, de la serie Bakugan o Pyyrha Alexandra de la saga de juegos de lucha Soulcalibur.

 Si bien en el Modo Campaña de Tekken 6, Alisa siempre niega que sea un robot, en la película no-canónica Tekken: Blood Vengeance lo admite a su amiga Ling Xiaoyu.

 En la versión coreana del juego, las motosierras de Alisa se transforman en rayos de energía que recuerdan a sables de luz, y no se puede quitar la cabeza.

 Katsuhiro Harada confirmó que el uso de motosierras por parte de Alisa se inspiró en Ashley Williams, personaje de la película Evil Dead.

 Al pulsar todos los botones durante la poses de victoria de Alisa hará que sus motosierras salgan de sus brazos (al igual que sus alas).

 Al igual que con los ataques de sable de Yoshimitsu, las motosierras de Alisa se pueden bloquear y pueden perderse tras ser atacado.

 Pese a tener nacionalidad rusa, Alisa nunca hablo en Ruso siempre interactúa en japonés, haciéndolo uno de los pocos personajes que no habla en su idioma nativo.

 Alisa se puede personalizar para parecerse a KOS-MOS v.3 de Xenosaga.

Referencias 

Personajes de Tekken
Personajes femeninos en videojuegos
Robots de ficción
Rusos ficticios